Itillersuup Kuua bezeichnet:
 Itillersuup Kuua (Fluss, Aappilattup Avannaa), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itillersuup Kuua (Fluss, Amitsup Saqqaa), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland